

Вестчестер — селище, штат Іллінойс
 Вестчестер — переписна місцевість, штат Флорида